Příjmení Strauss nebo Strauß [štraus] neslo několik slavných osobností:

příslušníci vídeňské hudebnické rodiny Straussů
 Johann Strauss starší (1804–1849) – skladatel (Pochod Radeckého), proslavil a zpopularizoval valčík
 Johann Strauss mladší (1825–1899) – skladatel, syn J. Strausse staršího, známý jako „Král valčíku“ (Na krásném modrém Dunaji)
 Josef Strauss (1827–1870) – rakouský skladatel
 Eduard Strauß (1835–1916) – rakouský dirigent a skladatel
 Johann Strauss nejmladší (1866–1939) – skladatel, syn Eduarda Strausse, vnuk J. Strausse staršího
 Eduard Strauss II. (1910-1969) – rakouský dirigent

další nositelé tohoto příjmení
 Anselm Strauss (1916–1996) – americký sociolog
 Botho Strauß (* 1944) – německý spisovatel a dramatik
 Claude Lévi-Strauss (1908–2009) – francouzský antropolog a filosof
 David Strauss (1808–1874) – německý filozof
 Dominique Strauss-Kahn (* 1949) – francouzský ekonom a politik
 Franz Josef Strauss (1915–1988) – německý politik, předseda CSU
 Jiří Straus (* 1954) – český kinantropolog a forenzní biomechanik
 Joseph Baermann Strauss (1870-1938) – americký konstruktér mostů
 Levi Strauss (1829–1902) – americký továrník, výrobce džínsů
 Leo Strauss (1899–1973) – německo-americký politický filosof
 Pavol Strauss (1912–1994) – slovenský lékař, filozof a spisovatel
 Richard Strauss (1864–1949) – německý hudební skladatel pozdního romantismu

další užití
 Levi Strauss & Co. – americká oděvní firma
 Strauss Group (zkráceně Strauss) – potravinářský podnik v Izraeli, který založil Richard Strauss

Související články 
 Rodina Straussových
 Ivan Štraus

Německá příjmení
Židovská příjmení